Charles Flanagan peut désigner :

 Charles Flanagan (1956-), homme politique irlandais.

Voir aussi 

 Charles G. Flanagan (1872-1937), entraîneur américain de football américain ;
 Charles W. Flanagan High School, école américaine.